Дорожные знаки Японии отличаются от стандартов, принятых венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах. Внешний вид и стандарты дорожных знаков регулируются инструкцией по дорожным знакам и дорожной разметке, которая была утверждена Министерством строительства (в настоящее время называется Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма) и вступила в силу 17 декабря 1960 года.

История 
Несмотря на то, что каменные столбы в качестве указателей присутствовали ещё до периода Мэйдзи, первый единый дизайн дорожных знаков в Японии был установлен в 1922 году. 17 декабря 1960 года вступила в силу инструкция по дорожным знакам и дорожной разметке, устанавливающая внешний вид и стандарты дорожных знаков, в частности размеры, материал и дизайн знаков. Поправки к инструкции, принятые в 1963, 1971 и 1986 годах, вносили существенные изменения в дизайн дорожных знаков.

Размер и материалы 
Инструкция по дорожным знакам и дорожной разметке устанавливает следующие размеры дорожных знаков:
 Сторона предупреждающего знака: 45 см
 Диаметр круглого знака: 60 см
 Сторона треугольного знака: 80 см
 Сторона квадратного знака: 60 см (некоторые 90 см)
 Стороны знаков дополнительной информации: горизонтальная — 40-60 см, вертикальная — более 10 см

В зависимости от скорости и условий движения по дороге размер дорожных знаков может быть увеличен или уменьшен. Для предупреждающих знаков при скорости от 60 км/ч размер может быть увеличен в два раза, при скорости выше 100 км/ч размер может быть увеличен в 2,5 раза. С другой стороны, предписывающие знаки и инструкции могут быть уменьшены в 2 раза.

Материалом для поверхности щита дорожного знака обычно является алюминиевый сплав толщиной 2 мм. Также при производстве щита может использоваться высокоуглеродистая сталь, коррозионностойкая сталь, пластмассы, сотовый заполнитель, полиэтиленовый заполнитель, метакрил и другие материалы. В качестве материала для стойки дорожного знака обычно используются сталь и алюминиевые сплавы. Также на знак могут наноситься специальные светоотражающие материалы.

Действующие дорожные знаки

Предупреждающие знаки 
Предупреждающие знаки заключены в ромб с жёлтым фоном, чёрными границами и чёрной пиктограммой.

Пересечения

Устанавливается, когда есть перекресток, который трудно увидеть и который требует внимания . Как правило, его следует устанавливать на расстоянии 30–120 м до перекрестка .Повороты

Устанавливается за 30 - 200 м перед поворотом. Необходимость установки знака должна быть тщательно продумана с учетом дорожных условий (расчетная скорость, интенсивность движения, наличие или отсутствие аварий и т. д.Изменение наклона дороги

Устанавливается за 30 - 200 м до крутого склона ввиду расчетной скорости и величины продольного наклона . Знак « % » на знаке означает, что если вы пройдете 100 м в горизонтальном направлении, вы подниметесь (опуститесь) на определенное количество метров. Например, 5% - это градиент, который увеличивается (уменьшается) на 5 м при движении на 100 м в горизонтальном направлении.Изменение транспортного потока

Устанавливается за 50 - 200 м, но может быть установлен и за 1 км до вспомогательного знака "расстояние".Изменение дорожного покрытия

Устанавливается непосредственно перед опасным участком дороги. На ж/д переездах используется знак с новым рисунком поезда, добавленный в 1986 году, но старая модель знака с паровозом так же до сих пор используется.Изменение погодных условий, выскакивание животных и прочие опасностиПримеры

Запрещающие знаки 
Запрещающие знаки круглой формы с белым фоном, красными границами и синей пиктограммой.

Знаки обязательного предписания 
Знаки обязательного предписания обычно круглой формы с синим фоном и белыми пиктограммами.

Информирующие знаки 
Существует 85 разновидностей информирующих знаков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. — Дорожные знаки

Япония